

Casate dinastiche 
 Karađorđević – dinastia storica regnante di Serbia

Persone 
 Aleksandar Karađorđević – principe serbo
 Andrea Karađorđević – principe serbo
 Arsen Karađorđević – principe serbo che servì come ufficiale nell'esercito imperiale russo
 Elena Karađorđević – principessa serba divenuta granduchessa russa dopo le nozze
 Elisabetta Karađorđević – principessa di Jugoslavia, principessa della Casa Reale Serba, attivista per i diritti umani ed ex candidata alla Presidenza della Serbia
 Giorgio Karađorđević – principe serbo
 Maria Karađorđević – regina di Jugoslavia
 Paolo Karađorđević – principe reggente di Jugoslavia 
 Tomislavo Karađorđević – principe serbo

Pagine correlate 
Alessandro Karađorđević